John Portineus Greene (3 de setembro de 1793 - 20 de setembro de 1844) foi um religioso norte-americano que foi um dos primeiros líderes de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Mórmons dos Estados Unidos